Die Abkürzung NSS steht für:
 Name Service Switch, flexible Nutzer-Autorisierung unter Linux
 National Secular Society, eine britische Gesellschaft zur Förderung des Säkularismus
 National Security Service, paramilitärische Einheit der Malediven
 National Security Strategy, die Sicherheitsstrategie der Regierung der Vereinigten Staaten
 Nationalsozialistischer Schülerbund
 National Screen Service
 National Speleological Society, die speläologische Gesellschaft der Vereinigten Staaten
 Neoschutzstaffel, eine Gruppierung im Umfeld des NSU
 Network Security Services, eine Verschlüsselungsbibliothek von Mozilla
 Network SubSystem, eine Anlage der Funktechnik
 Network Switching Subsystem, eine Anlage der Mobilfunktechnik
 Neurologische Soft Signs (NSS)
 die in Bau befindliche Nord-Süd-Stadtbahn in Köln
 Nord-Süd-Strecke, eine zentrale deutsche Bahnstrecke
 Novell Storage Services, ein Dateisystem von Novell
 N’Socialist Soundsystem, ein deutsches rechtsextremes Hip-Hop-Duo
 Nuclear Security Summit, eine internationale Konferenz zur Kontrolle nuklearen Sprengmaterials

NSS